Oberholser ist der Familienname folgender Personen:
Arron Oberholser (* 1975), US-amerikanischer Golfer
Harry Church Oberholser (1870–1963), US-amerikanischer Vogelkundler